Вторая лига Чехии по футболу 2009/2010 — Семнадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Градец-Кралове» и «Усти-над-Лабем».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте livesport.cz 

2009/2010
Спорт в Чехии в 2009 году
Спорт в Чехии в 2010 году